Grand Escarpement est un terme utilisé pour désigner deux escarpements :
 Le Grand Escarpement africain, qui désigne les pentes raides du plateau sud-africain, dominant les basses-terres qui l'entourent sur plus de .
 Le Grand Escarpement martien, long de  dans la région d’Olympus Mons.

Homonymie de toponyme